

Prénom 
Baldur est un prénom islandais.

Toponymie 
  est le nom d'un district urbain local du Manitoba, au Canada.

Navire 
 Baldur est le nom d'un navire océanographique islandais.

Musique 
  est le nom du premier album du groupe de rock islandais Skálmöld.

Jeu de rôle 
 Porte de Baldur est une ville fictive du monde imaginaire des Royaumes oubliés, du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Jeu vidéo de rôle 
 Baldur's Gate est un jeu vidéo de rôle.